Деррик О'Коннор (; 3 января 1941 — 29 июня 2018) — британский актёр кино, театра и телевидения. Наиболее известен своими ролями в фильмах Терри Гиллиама.

Биография 
Родился в Дублине, вырос в Лондоне.

Бывший участник Королевской шекспировской компании. С 1990-х годов до своей кончины проживал в США.

Личная жизнь 
Был женат на Мими О’Коннор. У пары есть сын Макс.

Ушёл из жизни 29 июня 2018 года. Причиной смерти стала пневмония.

Фильмография 
 Бармаглот / Jabberwocky (1977) — летающий свинорыб
 Бандиты времени / Time Bandits (1981) — главарь бандитов Редгрейв
 Бразилия / Brazil (1985) — Доузер
 Надежда и слава / Hope and Glory (1987) — Мак
 Смертельное оружие 2 / Lethal Weapon 2 (1989) — Питер «Адольф» Форштедт
 Приключения знаменитого кота-сыщика / Felidae (1994) — Мендел
 Лоскутное одеяло / How to Make an American Quilt (1995) — Дин Рид
 Подъём с глубины / Deep Rising (1998) — капитан Атертон
 Конец света / End of Days (1999) — Томас Акинас
 Сорвиголова / Dardevil (2003) — отец Эверрет
 Карнавал / Carnivàle (2005) — отец Керриган
 Детектив Монк / Monk (2006) — инспектор Сент-Клер
 Травма / Trauma (2009) — Бен
 Пираты Карибского моря: Сундук мертвеца / Pirates of the Caribbean: Dead Man’s Chest (2006) — старик

Примечания

Ссылки 

Умершие от пневмонии
Киноактёры Великобритании
Киноактёры Ирландии‎